Попасное (), село, 
Бугаевский сельский совет,
Изюмский район,
Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6322882002. Население по переписи 2001 года составляет 49 (20/29 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Попасное находится на расст в 1,5 км от сёл Россоховатое, Копанки (Бугаевский с/с) и Ясиноватое.
К селу примыкает небольшой лесной массив урочище Попасный Лес (дуб).

Экономика 
 Молочно-товарная ферма.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины